El Día del Idioma Nativo es una festividad de Perú celebrada cada 27 de mayo en 
conmemoración al reconocimiento de sus lenguas aborígenes como oficiales en la República Peruana, que no es lo mismo que el Día Internacional de la Lengua Materna.

La conmemoración fue establecida durante el Gobierno Revolucionaria de la Fuerza Armada por el general Juan Velasco Alvarado mediante el Decreto Ley 21156, del 27 de mayo de 1975 como una forma de reconocer la multiculturalidad de Perú, donde desde miles de años conviven muy diversas formaciones culturales o naciones que hablan sus propios idiomas y conservan su cultura propia. En este proceso de reconocimiento de los idiomas originarios prestó un gran aporte el escritor peruano José María Arguedas, quien en sus obras reprodujo la situación de opresión en que vivían los indígenas del Perú a causa de no dominar el idioma español.

Antes de la Conquista de América en el territorio del Tahuantinsuyo el idioma oficial era el quechua; pero también existían lenguas locales como el Aimara, en el sur del país, el Uro en las cercanías del Lago Titicaca, el Culle, el Muchick en la región norte del Perú. Durante la época colonial los criollos trataron de limitar la utilización de los idiomas originarios e imponer como idioma único el español.

Existen obras literarias en lenguas nativas, siendo la más expresiva Ollantay en idioma quechua. En la amazonía de Perú también se hablan otros idiomas como el Shipibo, Kukama,  Awajún, Wampís, Shiwas, Campas, Huitoto, etc.
Y fue aprobada por el Perú en el año 1996.

Véase también
Anexo: Lenguas nativas del Perú
Literatura quechua

Referencias 

Lenguas de Perú
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada
Celebraciones del día en Perú